Це́пов — русская фамилия.

Известные носители 
 Цепов, Борис Анатольевич (род. 1948) — российский дипломат.
 Цепов, Роман Игоревич (1962—2004) — российский предприниматель, продюсер.